Платёжная система CLS () представляет собой международную систему конверсионных валютных операций. Данная платёжная система создана ведущими дилерами валютного рынка (так называемая «Большая двадцатка») в 1997 году и представляет собой один расчётный банк — CLS Bank. В 1999 году CLS Bank получил от американских властей лицензию, которая позволила ему проводить операции на валютном рынке. С ноября 2002 года акционерами CLS Bank стали 67 крупных финансовых институтов из семнадцати стран мира.

Статус CLS 
Центральные банки многих стран активно поддержали инициативу создания подобного банка для международных расчётов. В поддержку выступили также Европейский центральный банк и Банк международных расчетов. Банк является американским кредитным учреждением с особым статусом, находящимся под совместным наблюдением ФРС и центральных банков других стран.

По своей сути Bank CLS представляет собой платежную систему, обеспечивающую мультивалютный неттинг. Главной задачей, решаемой с помощью создания подобного расчётного центра, явилось устранение херштаттского риска на FOREX. Риск устраняется с помощью принципа «платёж против платежа» (payment-versus-payment — PvP). Расчет по одной валюте проводится исключительно в том случае, если одновременно урегулируется расчет по второй валюте. CLS Bank выступает третьей стороной сделки, которой участники рынка доверяют проведение расчётов.

Банк начал функционировать 9 сентября 2002 года. Первоначально он обслуживал расчёты по семи ведущим валютам: доллару США, евро, японской иене, британскому фунту стерлингов, швейцарскому франку, канадскому и австралийскому долларам. Позднее к ним присоединились шведская, норвежская и датская кроны, гонконгский, новозеландский и сингапурский доллары, а также израильский шекель, южноафриканский ранд, южнокорейская вона, мексиканский песо, венгерский форинт.

Порядок расчётов через банк CLS 
Особенностью расчётов через CLS является то, что в отличие от традиционной схемы межбанковских корреспондентских отношений, в которой контрагенты по сделке переводят друг другу проданные валюты через свои банки-корреспонденты, контрагенты, использующие данную платёжную систему, осуществляют расчёты по своим сделкам через счета специализированного расчетного учреждения по конверсионным операциям — CLS Bank. Действуя по принципу PvP (платёж против платежа), CLS Bank осуществляет выплату купленной валюты только в случае получения проданной валюты. Данный механизм практически полностью устраняет риск потери основной суммы сделки.

Учредители банка имеют мультивалютный счёт в CLS Bank и они напрямую посылают банку инструкции о проведении расчётов по сделкам, которые незамедлительно выполняются. Все остальные пользователи системы вынуждены проводить расчёты через участников, имеющих счета в CLS банке. Для каждой валюты время совершения обменных операций указано по местному времени валюты. Платежи через банк проходят в несколько этапов. В 00:00 по центральному европейскому времени (CET) дилеры посылают в CLS Bank подробные инструкции о проведении расчетов. В 06:30 CET на основании инструкций CLS Bank рассчитывает нетто-позицию игроков по каждой валюте и рассылает всем дилерам таблицы запланированных платежей. С 07:00 по 12:00 CET банк проводит все расчеты.

В течение операционного дня CLS Bank может пользоваться услугами семи национальных RTGS-систем. В Австралии расчеты осуществляются в течение специальной вечерней сессии. Платежи между членами-пользователями и CLS Bank проводятся на нетто-основе, а между банком и участниками расчетов — на брутто-основе.

Опыт работы платёжной системы CLS 
Согласно данным Банка международных расчётов, на долю CLS приходится более 55 % всех международных конверсионных операций с иностранной валютой. В среднем CLS ежедневно производит расчет по 579 тысячам конверсионных операций на общую сумму 3,3 трлн долларов США. В 2008 году CLS впервые за всю свою историю осуществила более чем 142 млн конверсионных операций на общую сумму 1 квадриллион долларов США.

Клиринговые валюты CLS 
Сначала в системе производились операции с семью валютами, с 16 ноября 2015 года их стало восемнадцать:
  Доллар США
  Евро
  Британский фунт
  Японская иена
  Швейцарский франк
  Канадский доллар
  Австралийский доллар
  Шведская крона (с сентября 2003 года)
  Датская крона (также)
  Норвежская крона (=)
  Сингапурский доллар (=)
  Гонконгский доллар (с декабря 2004)
  Южнокорейская вона (так же)
  Новозеландский доллар (=)
  Южноафриканский ранд (=)
  Мексиканский песо (с мая 2008)
  Израильский новый шекель (с мая 2008)
  Венгерский форинт (с ноября 2015)

Россия и система CLS 

Российский Центробанк на данный момент выступает за включение рубля в систему CLS. Сторонники такого включения отмечают, что именно присоединение к этой системе сделает рубль полностью конвертируемым, что позволит без каких-либо сложностей использовать рублевые карточки за границей с минимальной комиссией за обмен.

Сроки присоединения рубля к системе CLS пока неизвестны. Присоединение ЦБ РФ к системе CLS также может незначительно повысить масштабы движения спекулятивного капитала через границы РФ и несколько увеличить волатильность на валютных рынках в рамках модели «плавающего» российского рубля — в обмен на существенное удешевление стоимости международных рублевых транзакций.

В случае реализации программы ЦБ РФ станет 19-м центробанком, представленным в системе, обеспечивающим расчеты в российских рублях, наряду с фактическим управляющим системой Федеральным резервным банком Нью-Йорка (расчетный банк CLS) и 17 центробанками и монетарными агентствами мира. При этом ЦБ РФ должен выполнять обеспечение неттинга по расчетам в системе CLS в российском законодательстве и возможность открытия у себя рублевых счетов нерезидентов. ЦБ РФ действует в рамках плана по созданию в Москве международного финансового центра и присоединения России к ОЭСР.

В июле 2011 года российский банк ВТБ присоединился к клиринговой системе CLS. При этом до присоединения России к CLS ВТБ работает через провайдера — банк JPMorgan Chase.

В ноябре 2011 года Центробанк РФ обозначил идею превратить рубль в 18-ю по счету валюту CLS официальной задачей регулятора на 2012 год.

18 апреля 2014 г. Правительство России одобрило законопроект о национальной платежной системе (НПС)

22 сентября 2014 года CLS отложила включение рубля в список валют системы, запланированное на ноябрь. Точная дата включения рубля в систему пока неизвестна, однако обозначен 2015 год.

Подготовка рубля ко вхождению в CLS продолжается. 30 октября 2014 года система открыла счёт в Центральном банке РФ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт CLS

См. также 
 Форекс

Валютный рынок
Платёжные системы